Clemens Brentano (1778–1842) – niemiecki pisarz.
 Franz Brentano (1838–1917) – niemiecki psycholog , socjolog i filozof 
 Georg Josef von Brentano – żyjący w XVIII wieku niemiecki baron i dyplomata w służbie francuskiej i szwedzkiej
 Georg Anton von Brentano (1746–1798) szwedzki dyplomata i francuski wojskowy
 Heinrich von Brentano (1904–1964) – niemiecki polityk 
 Lujo Brentano (1844–1931) – niemiecki prawnik, filozof i ekonomista
 (8054) Brentano (4581 P-L) – planetoida z grupy pasa głównego asteroid